

Населені пункти та їхні частини
 Шалас — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Шалас — село в гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Шалас — частина села Яблонка в гміні Яблонка Новотарзького повіту Малопольського воєводства

Примітки